Алекса́ндр Андре́евич Се́ма (13 апреля 1952, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский гребец, олимпийский чемпион. Заслуженный мастер спорта СССР (1976). Отец Антона Семы.

Карьера 
Первым тренером Александра Сема был Заслуженный тренер РСФСР Валентин Моисеевич Кабищер. По словам спортсмена, его тренер многое сделал для его становления как спортсмена и проявлял неизменно чуткое и доброжелательное отношение к своим подопечным. Занимался в гребном клубе «Буревестник» в Ленинграде.

Вторым тренером, у которой занимался Александр Сема, была Евгения Константиновна Трубач, о которой он отзывался, как о хранительнице традиций гребного клуба «Буревестник».

Также тренировался под руководством Владимира Васильевича Малика. Именно на это время приходятся основные его спортивные успехи. Одержал победу в четвёрке с рулевым на первенстве ВЦСПС и на Кубке СССР.

На Олимпиаде в Монреале Александр в составе распашной четвёрки с рулевым завоевал золотую медаль, участвуя в квалификационных заплывах.

Примечания

Ссылки 
 

Гребцы (академическая гребля) СССР
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Олимпийские чемпионы от СССР
Заслуженные мастера спорта СССР